

Geografia 
 Germania
 Bristow – frazione del comune di Schorssow, nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore
 Stati Uniti d'America
 Bristow – città della Contea di Butler, Iowa
 Bristow – villaggio della Contea di Boyd, Nebraska
 Bristow – città della Contea di Creek, Oklahoma
 Bristow – comunità non incorporata della Contea di Prince William, Virginia

Persone 
 Abraham Bristow – baleniere britannico, scopritore delle Isole Auckland
 Allan Bristow (* 1951) – cestista ed allenatore di pallacanestro americano
 Chris Bristow (1937-1960) – pilota automobilistico britannico
 George Frederick Bristow (1825-1888) – compositore statunitense
 Gwen Bristow (1903-1980) – scrittrice statunitense
 Henry William Bristow (1817-1889) – geologo britannico
 Jack Bristow – personaggio della serie televisiva Alias
 Joseph L. Bristow (1861-1944) – politico statunitense
 Patrick Bristow (* 1961) – attore statunitense
 Sydney Bristow – personaggio della serie televisiva Alias

Fumetto 
 Bristow – fumetto di Frank Dickens

Altro 
 Bristow Helicopters – compagnia elicotteristica britannica